Flüchtling steht für:
 Flüchtling, nach internationaler Definition eine verfolgte Person nach der Flucht über die Staatsgrenze
 Kriegsflüchtling
 Wirtschaftsflüchtling
 Umweltflüchtling
 Der Flüchtling, Drama nach Nestroy
 Flüchtlingseigenschaft, rechtlicher Status
 Konventionsflüchtling, gemäß Genfer Konvention
 Republikflüchtling, Mensch, der illegal aus der Sowjetischen Besatzungszone, Ostberlin oder der DDR flüchtete
 Gefängnisflüchtling; siehe Flüchtiger

Siehe auch:

 Flüchter
 Flüchtiger
 Flüchtlinge